Ямна — топоним.

 Ямна — село в Болгарии.
 Ямна — река в Рязанской области, приток Казачьей.
 Ямна — река в Тверской области, приток Мещены.